Topônimos

 San Joaquin

 San Joaquín (Chile)

 San Joaquin (Califórnia)

 San Joaquín (Paraguai)

 San Joaquín (distrito)

 San Joaquín (Carabobo)
 San Joaquín (Venezuela)

Ver também
 São Joaquim (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos